Данькевич — українське прізвище.

 Данькевич Іван Петрович (* 1952) — український політик
 Данькевич Костянтин Федорович (1905—1984) — український композитор, піаніст, педагог. Народний артист СРСР

Українські прізвища